La Argentina kan syfta på:

Colombia 

 La Argentina (kommun), Huila, 
 La Argentina, Colombia,

Mexiko 

 La Argentina, Mexiko, Sonora, Cajeme,